Ирсу:

 Ирсу — правитель Таниса, вступивший на трон около 1202—1200 до н. э.
 Ирсу, Аксель (род. 1982) — бельгийский певец.
 Ирсу — село в Тюлькубасском районе Южно-Казахстанской области Казахстана.